Zoo est le nom courant du parc zoologique, du grec « animal » ou « vivre », préfixe dans beaucoup de termes scientifiques.

Bande-dessinée
 Zoo est une bande dessinée de Philippe Bonifay et Frank Pé.

Cinéma 
 Zoo zéro est un film d'Alain Fleischer sorti en 1979 ;
 Zoo (A Zed and two noughts) est un film de Peter Greenaway sorti en 1985 ;
 Zoo est un film américain de Alexandra King avec Deborah Harry, sorti en 1999 ;
 Zoo est un film réalisé par Robinson Devor en 2007.

Informatique 
 Zoo est un type de compression de fichiers, créé par Rahul Dhesi, s'apparentant au Lha, en informatique.

Jeu vidéo 
 Zoo Tycoon est une série jeux vidéo où l'on incarne le dirigeant d'un zoo.

Littérature 
 Zoo est le titre d'un roman de l'écrivain italienne Isabella Santacroce publié en 2006.
 Zoo est le titre d'un roman de l'écrivaine française Marie Darrieussecq publié en 2006.
 Zoo est un roman coécrit par James Patterson et Michael Ledwidge paru en 2012.

Magazine 
ZOO était un magazine satirique, publié de 1997 à 2000 ;
 ZOO est un magazine bimestriel gratuit sur la bande dessinée ;
 Zoo Magazine allemand de mode créé en 2003 ;
 Zoo Weekly magazine anglais créé en 2004.

Musique 
 Zoo, groupe de rock français ;
 ZOO, groupe de rock fusion espagnol, originaire de Valence ;
 Zoo Records, label indépendant anglais 1978 de Bill Drummond et David Balfe ;
 Zoo Entertainment, label de rock créé en 1990 par Lou Maglia ;
 Zoo TV Tour (1992-1993), tournée du groupe U2 ;
 Zoo, chanson de Kaaris (2013).

Télévision 
 Zoo, série télévisée américaine développée d'après le roman éponyme de James Patterson et diffusée à partir du  sur le réseau CBS.

Théâtre 
 Zoo ou l'assassin philanthrope est une pièce de théâtre de Vercors.

Autres 
 Zoo est une station du métro de Francfort ;
 Zoo, éditeur japonais de jeux vidéo pour PC et plus récemment pour iPhone pour le marché japonais.

Voir aussi